Deux courses cyclistes portent le nom de « Prix de clôture » ou « Grand prix de clôture », en néerlandais « Sluitingsprijs », en Belgique :
 le Prix national de clôture, en néerlandais Nationale Sluitingprijs, également souvent appelé Prix de clôture, est une course cycliste sur route organisée à Putte, dans la commune de Kapellen ;
 le Prix de clôture (ou Internationale Sluitingsprijs) est une course de cyclo-cross organisée à Oostmalle.